2 miejscowości w Polsce: 
 Wólka-Folwark – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Rząśnik 
 Wólka-Folwark – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo